Nono puede hacer referencia a:

 Nono, localidad de la Argentina.
 Nono, división administrativa de Ecuador.

O a alguna de las siguientes personas:
 Nono de Panópolis, poeta griego.
 San Nono, obispo cristiano del siglo V.
 Nono, apodo artístico del pintor Antonio Hurtado Egea.
 Nono, apodo del futbolista del Elche José Antonio Delgado.
 Grace Nono, cantante filipina.
 Luigi Nono, compositor italiano.
 El Nono o Nono, apodo del torero zamorano Andrés Vázquez.
Nono Apodo de Yanet

Enlaces externos